Клайд Макфа́ттер (, 15 ноября 1932 — 13 июня 1972) — американский певец, один из самых известных и авторитетных ритм-н-блюзовых певцов 1950-х — начала 1960-х годов.

Обладал уникальным энергичным, искрящимся высоким тенором, в котором, по словам Зала славы рок-н-ролла, отразились «надежды и пыл подростковых 1950-х годов».

В молодые годы пел в церкви, но в 18 лет  пригласил его в свою группы . Так он стал одним из первых пришедших в светскую музыку из госпела певцов в поп- и ритм-н-блюзовых чартах «Билборда».

Потом основал свою собственную вокальную группу — The Drifters. При этом его собственное имя было более громким, чем всего коллектива. Когда он ушёл оттуда, чтобы начать сольную карьеру, группа продолжила без него с другими лид-вокалистами, но ей потребовалось пять лет, чтобы оправиться и вернуть популярность.

Был принят в Зал славы рок-н-ролла в 1987 году.

Дискография 
 См. «Clyde McPhatter § Singles» в англ. разделе.

Примечания

Ссылки 
 Биография Клайда Макфаттера на сайте AllMusic
 Биография Клайда Макфаттера на сайте Зала славы рок-н-ролла

Певцы и певицы США
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Рок-музыканты США
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители Mercury Records
Исполнители Atlantic Records
Исполнители MGM Records
Певцы и певицы XX века
Поп-вокалисты США